Фриц Ганс Вернер Шме́нкель (), в советской историографии также известен как Фриц Пауль Шме́нкель (; 14 февраля 1916 — 22 февраля 1944) — немецкий и советский солдат, партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 14 февраля 1916 года в местечке Варзово возле города Штеттин, ныне Щецин (Польша) в семье рабочего. Немец. В 1932 году отец Фрица Пауль Краузе, который был коммунистом, погиб во время демонстрации от рук нацистов. Фриц вступил в Коммунистический интернационал молодёжи Германии.

Работал на Варзовском кирпичном заводе. С октября 1936 года — по мобилизации работал на заводе в городе Бейтен.

В декабре 1938 года был призван в вермахт, но от службы отказался, сославшись на болезнь. За уклонение от призыва был осуждён и до 1941 года сидел в тюрьме города Торгау. Только после начала Великой Отечественной войны дал согласие служить в армии, в октябре 1941 года был освобождён и  и после в звании ефрейтора отправлен на Восточный фронт в составе 186-й пехотной дивизии вермахта.

В ноябре 1941 года Фриц Шменкель дезертировал из части и скрывался в деревне Подмошье Ярцевского района Смоленской области. 17 февраля 1942 года он был задержан немецким офицером и двумя солдатами в деревне Курганово и сдан старосте под охрану, но в тот же день в деревню вошёл партизанский отряд «Смерть фашизму», и командир отряда, узнав о немце, забрал его. В первое время партизаны не доверяли Фрицу Шменкелю и даже хотели расстрелять его. В одном из боёв с гитлеровцами Фриц Шменкель, получив оружие, убил немецкого солдата, который вёл точный прицельный огонь по дому, в котором укрывались партизаны. После этого в отряде стали ему доверять и он получил оружие. Партизаны дали ему имя «Иван Иванович».

Отряд действовал на территории Нелидовского и Бельского районов Калининской (ныне Тверской) области и в Смоленской области.

6 мая 1942 года в бою с немецкими танками Шменкель подсказал командиру отряда, что надо стрелять по бочкам с горючим, установленным на танках. Совет Фрица оказался полезным: благодаря этому партизаны подожгли 5 танков противника. В августе 1942 года Фриц Шменкель с группой партизан, переодетых в немецкую форму, захватил без боя 11 полицейских и передал их партизанскому суду. Гитлеровцам удалось узнать о немецком солдате, который воевал в партизанском отряде, и за голову Шменкеля была объявлена крупная награда.

Перед годовщиной Октябрьской революции Шменкель, переодевшись в генеральскую форму, остановил на дороге немецкий обоз и направил его в лес. В обозе было много боеприпасов и продовольствия.

В начале 1943 года немцы начали проводить карательные операции против партизан. Отряд был вынужден разбиться на мелкие группы и выходить с боями из окружения. В марте 1943 года территория, где действовал отряд, была освобождёна советскими войсками, и партизан вывезли в Москву. Фриц Шменкель в июне 1943 года был откомандирован в разведотдел Западного фронта. Там он прошёл подготовку и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле», подготовленной к выполнению специальных заданий в районе севернее Орши.

В декабре 1943 года он вместе с разведчиками Иваном Андреевичем Рожковым («Татарская АССР, Кузнечихинский район, село Кузнечиха») и Василием Дмитриевичем Виноградовым («Калининская обл., Калининский р-н, деревня Березина») был переправлен за линию фронта, но в начале 1944 года был схвачен немецкими оккупационными властями. 15 февраля 1944 года он был приговорён военно-полевым судом к смертной казни, и 22 февраля 1944 года расстрелян в Минске.

Из последнего письма жене: «Извини меня за беспокойство, которое я вам причинил тем, что до конца шёл по избранному пути. Но я не отказываюсь от своих дел и в последние часы моей жизни. Своему расстрелу я иду смело навстречу, так как я умираю за хорошее дело».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1964 года «за активное участие в партизанском движении, образцовое выполнение боевых заданий командования в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом геройство и мужество» гражданину Германии Шменкелю Фрицу Паулю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Личная жизнь 
Был женат на Эрне Шeфер. В браке родились трое детей: сын Ганс, дочери Урсула и Криста.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (6 октября 1964, посмертно);
 орден Ленина (6 октября 1964, посмертно);
 орден Красного Знамени (1943);
медаль «Партизану Отечественной войны» 2-й степени (1942).

Память 

В 1965 году именем Ф. Шменкеля названа улица в городе Нелидово Калининской (ныне Тверской) области. Также улица Шменкеля есть в городе Белый Калининской (ныне Тверской) области. В 1976—1992 годах в восточном Берлине существовала улица Fritz-Schmenkel-Straße (позднее переименована в Rheinsteinstraße). Сейчас его именем названа улица в городке Торгау.

В городе Минске на площади Свободы, дом № 4, где в годы Великой Отечественной войны размещались служба безопасности (СД) и контрразведка, в память о партизане-интернационалисте установлена мемориальная доска.

В ВВС ГДР его имя носила 1-я истребительная эскадрилья (Jagdfliegergeschwader 1 (JG-1)), созданная 25 сентября 1952 и расформированная 2 октября 1990 года.

В искусстве 
В 1977 году на студии DEFA (ГДР) был снят фильм «Я хочу вас видеть», где роль Фрица Шменкеля исполнил немецкий актёр .

Примечания

Литература 
 Земцов А. Л. Подвиг Фрица Шменкеля. М., «Правда», 1965 — 63 стр., илл.
 В. Нейгауз. Его называли Иваном Ивановичем. — : Воениздат, 1970. — 328 с.
 П. И. Александровский, А. Н. Егоров. Партизан Фриц. — : Московский рабочий, 1971. — 230 с.
 Гладков Т. К. Фриц Шменкель — враг фюрера и рейха. — М.: Политиздат, 1980. — 118 с., ил.
 Гладков Т. К. Я антифашист и должен действовать // Мы будем бороться вместе: очерки о бойцах-интернационалистах / сост. В. Р. Томин. М., Политиздат, 1985. стр. 135—160.
 Халамайзер А. Я. Немецкий антифашист Фриц Шменкель - советский партизан // «Новая и новейшая история». — 1986. — № 6. — С.123-133.
 W. Neuhaus: Kampf gegen Sternlauf — Der Weg des deutschen Partisanen Fritz Schmenkel. Berlin 1980.
 Dr. Hermann-Ernst Schauer. Fritz Schmenkel — deutscher Antifaschist und sowjetischer Partisan // Verband Deutscher in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung «Freies Deutschland», Dezember 2001. s. 6-7.
 Партизан товарищ Ш. // Полевой Б. Н. Самые памятные: Истории моих репортажей. — : Молодая гвардия, 1980. — С. 148—157.

Ссылки 
 
 
 
 
 Как Солдат Вермахта Стал Героем СССР?

Партизаны Великой Отечественной войны
Казнённые во Вторую мировую войну
Перебежчики
Военные нацистской Германии
Коммунисты Германии
Казнённые в 1944 году